U13 ou U-13 peut faire référence à :
 Ligne U13 du métro léger de Stuttgart ;
 , plusieurs sous-marins allemand ;
 U13, une catégorie sportive, nommée Benjamin, réservée aux joueurs de moins de 13 ans (Under the age of 13 en anglais).

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres

Sigle de 3 caractères